Farah (provincie in Afghanistan)
 Farah (stad in Afghanistan)
 Farah (stad in India)
 Farah (rivier)

Personen 
 Farah Diba, de weduwe van Mohammed Reza Pahlavi, de laatste sjah van Iran
 Farah Karimi, Nederlands politica van Iraanse komaf
 Mo Farah, Britse afstandsloper van Somalische komaf
 Nuruddin Farah, Somalische schrijver